Theodor-Körner-Kaserne heißen oder hießen
 Theodor-Körner-Kaserne (Leipzig) (1993–2007)
 Theodor-Körner-Kaserne (Lüneburg)
 Theodor-Körner-Kaserne (Aachen)
 Theodor-Körner-Kaserne (Wien)